Глиненка — топоним

 Глиненка — село в Репкинском районе Черниговской области (Украина)
 Глиненка — ж/д остановочный пункт в Черниговской области (Украина)
 Глиненка — приток Тетевы (бассейн Днепра) в Черниговской области (Украина)
 Глиненка — приток Мелечи (бассейн Волги) в Тверской области (Россия)